Montanha Clube, é uma associação esportiva brasileira, fundada em 21 de abril de 1949, na cidade do Rio de Janeiro.

História 

Fica situado na Estrada Velha da Tijuca, 407/447, Usina, na Grande Tijuca. Durante muitos anos foi conhecido como o clube dos magistrados. 

O clube vem se modernizando ao longo dos anos e é conhecido também como o clube da natureza, pois, está encravado em plena Floresta da Tijuca.

A agremiação mantem departamentos de natação, hidroginástica, musculação, tênis, futsal, futebol soçaite e vôlei.

Ligações externas
 Telefone 2238-0609
 

Associações regionais do Brasil
Clubes sociais da cidade do Rio de Janeiro
Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro)